

Христовці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Христовці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.